Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Mérops le devin, père d'Arisbé et Adraste notamment.
 Mérops l'Éthiopien, père adoptif de Phaéton.
 Mérops de Cos, transformé en aigle par Héra.
 Mérops, père de Pandarée.
 Mérops de Samos, tué par Sithon.